Forbert ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Forbert, polnischer jüdischer Filmproduzent
 Adolf Forbert (1911–1992), polnischer Kameramann
 Władysław Forbert (1915–2001), polnischer Kameramann
 Steve Forbert (* 1954), US-amerikanischer Bluesmusiker